Spruell est un patronyme britannique ou américain, originaire d'Écosse.

Patronyme 

 Freddie Spruell (1893-1956), bluesman américain ;
 Sam Spruell (1977-), acteur anglo-américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais